Az 1980-as labdarúgó-Európa-bajnokság 2. csoportjának mérkőzéseit június 12. és június 18. között játszották. A csoportban a házigazda Olaszország, valamint Belgium, Anglia és Spanyolország szerepelt.

A csoportból Belgium jutott a döntőbe, Olaszország a bronzéremért mérkőzhetett. A mérkőzéseken 9 gól esett.

Tabella

Mérkőzések

Belgium – Anglia

Spanyolország – Olaszország

Belgium – Spanyolország

Anglia – Olaszország

Spanyolország – Anglia

Olaszország – Belgium

Források 
 
 
 

C2